Sapria är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Sapria ingår i familjen Rafflesiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Malpigiaordningen
Sapria